Barlow steht für:
 Barlow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barlow-Rad, Homopolarmotor

geografische Objekte:
 Barlow Peak, isolierter Berggipfel im Yellowstone-Nationalpark, Wyoming, Vereinigte Staaten
 Barlow Rocks, Felsformation im Viktorialand, Antarktika
 Barlow River, Fluss auf der Südinsel, Neuseeland

Orte in Großbritannien:
 Barlow (Derbyshire)
 Barlow (North Yorkshire)
 Barlow (Gateshead)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barlow (Alabama), im Washington County
 Barlow (Idaho), im Jefferson County
 Barlow (Kalifornien), im Sonoma County
 Barlow (Kentucky), im Ballard County
 Barlow (Mississippi), im Copiah County
 Barlow (Missouri), im Wayne County
 Barlow (North Dakota), im Foster County
 Barlow (Ohio), im Washington County
 Barlow (Oregon), im Clackamas County
 Barlow (Pennsylvania), im Adams County
 Barlow (Utah), im Davis County
 Barlow (West Virginia), im Kanawha County
 Barlow Bend, im Clarke County, Alabama
 Barlow Heights, im Montgomery County, Pennsylvania
 Barlow Knoll, im Adams County, Pennsylvania
 Barlow Park, im Vermilion County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Barlow Apartments, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 95000376
 Barlow Building, in Bellingham, Washington, ID-Nr. 04001371
 Barlow Road, in Rhodendron, Oregon, ID-Nr. 92000334
 Barlow-Coolidge House, in Helena, Arkansas, ID-Nr. 75000402

Siehe auch:
 Barlo